Oljaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Oljaniwka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Oljaniwka (Satschepyliwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka